Список миллиардеров по версии журнала Forbes за 2017 год — список людей, состояние которых превышает 1 млрд долл. по результатам 2016 года.

Общее количество миллиардеров выросло по сравнению с предыдущим годом на 233 человек, составив 2043 человека.

Общий капитал участников списка составляет 7,67 трлн долларов, что на 1,19 трлн больше, чем в предыдущем году.

Тройка богатейших людей планеты

Первые двадцать миллиардеров

Ссылки 
 The World’s Billionaires

Миллиардеры